Abasanistus är ett släkte av tvåvingar. Abasanistus ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vapenflugor
Abasanistus